Deipylos (griechisch ) bezeichnet:

in der griechischen Mythologie:
 Deipylos (Sohn des Iason), ein Sohn des Iason und der Hypsipyle (Hyginus Mythographus Fabulae 15, 273)
 den Sohn des thrakischen Königs Polymestor und der Ilione in der griechischen Mythologie
 einen Gefährten des Sthenelos vor Troja (Homer Ilias 5,325)

Außerdem:
 (4060) Deipylos, einen Asteroiden